Соревнования по боксу в весовой категории до 60 килограммов среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 30 июля по 12 августа. Приняли участие 26 спортсменов из 26 стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир32
|RD1=Первый раунд
|RD2=Второй раунд
|RD3=Четвертьфиналы
|RD4=Полуфиналы
|RD5=Финал
|team-width=330
|RD1-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Веллингтон Ариас|DOM|2012|летних}} |RD1-score03=17
|RD1-team04= |RD1-score04=8
|RD1-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Ахмед Меджри|TUN|2012|летних}} |RD1-score05=16
|RD1-team06= |RD1-score06=9
|RD1-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Феликс Вердехо|PUR|2012|летних}} |RD1-score07=11
|RD1-team08= |RD1-score08=5
|RD1-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Гани Жайлауов|KAZ|2012|летних}} |RD1-score09=12+
|RD1-team10= |RD1-score10=12
|RD1-team11= |RD1-score11=8
|RD1-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Джай Бхагван|IND|2012|летних}} |RD1-score12=18
|RD1-team13= |RD1-score13=7
|RD1-team14={{СпортсменОИ флаг 2|Лю Цян|CHN|2012|летних}} |RD1-score14=20
|RD1-team19= |RD1-score19=9
|RD1-team20={{СпортсменОИ флаг 2|Джош Тейлор|GBR|2012|летних}} |RD1-score20=13
|RD1-team21={{СпортсменОИ флаг 2|Эвалдас Пятраускас|LTU|2012|летних}} |RD1-score21=20
|RD1-team22= |RD1-score22=12
|RD1-team23= |RD1-score23=8
|RD1-team24={{СпортсменОИ флаг 2|Фатих Келеш|TUR|2012|летних}} |RD1-score24=15
|RD1-team25={{СпортсменОИ флаг 2|Фазлиддин Гаибназаров|UZB|2012|летних}} |RD1-score25=11
|RD1-team26= |RD1-score26=6
|RD1-team27= |RD1-score27=20
|RD1-team28={{СпортсменОИ флаг 2|Хосе Рамирес|USA|2012|летних}} |RD1-score28=21
|RD1-team29= |RD1-score29=6
|RD1-team30={{СпортсменОИ флаг 2|Хан Сунчхоль|KOR|2012|летних}} |RD1-score30=11
|RD2-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Василий Ломаченко|UKR|2012|летних}} |RD2-score01=15
|RD2-team02= |RD2-score02=3
|RD2-team03= |RD2-score03=7
|RD2-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Феликс Вердехо|PUR|2012|летних}} |RD2-score04=16
|RD2-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Гани Жайлауов|KAZ|2012|летних}} |RD2-score05=16
|RD2-team06= |RD2-score06=8
|RD2-team07= |RD2-score07=10
|RD2-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Ясниэль Толедо|CUB|2012|летних}} |RD2-score08=14
|RD2-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Доменико Валентино|ITA|2012|летних}} |RD2-score09=15
|RD2-team10= |RD2-score10=10
|RD2-team11={{СпортсменОИ флаг 2|Эвалдас Пятраускас|LTU|2012|летних}} |RD2-score11=16
|RD2-team12= |RD2-score12=12
|RD2-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Фазлиддин Гаибназаров|UZB|2012|летних}} |RD2-score13=15
|RD2-team14= |RD2-score14=11
|RD2-team15={{СпортсменОИ флаг 2|Хан Сунчхоль|KOR|2012|летних}} |RD2-score15=13+
|RD2-team16= |RD2-score16=13
|RD3-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Василий Ломаченко|UKR|2012|летних}} |RD3-score01=14'''
|RD3-team02= |RD3-score02=9
|RD3-team03= |RD3-score03=11
|RD3-team04=

Бокс на летних Олимпийских играх 2012
Василий Ломаченко